Амос — может означать:

 Амо́с (от  — «бремя») — еврейское имя:
 Амо́с — библейский пророк, принадлежащий к числу двенадцати так называемых «малых пророков» (см. также: Книга пророка Амоса).
 «Амо́с» — серия израильских спутников связи.

Топоним 
 А́мос — античный карийский город на юго-западе современной Турции.
 А́мос — деревня в Греции на острове Отони.

Фамилия 
 Амос, Валери (род. 1954) — британский политик.
 Амос, Найджел (род. 1994) — ботсванский бегун.
 Амос, Эрнест (род. 1975) — ботсванский футболист.

См. также 
 Аммос
 Амосов
 Эймос